Chryseidea är ett släkte av svampar. Chryseidea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chryseidea